Zaza () é um filme de comédia dramática norte-americano feito por Paramount Pictures, e dirigido por George Cukor. O roteiro foi escrito por Zoë Akins, baseado na peça Zaza. A trilha sonora é de Frederick Hollander. O filme é estrelado por Claudette Colbert (que havia substituída Isa Miranda) e Herbert Marshall.

A história foi filmada anteriormente pela Paramount em 1915 com Pauline Frederick e em 1923, com Gloria Swanson.

Enredo
A cantora glamourosa (Colbert) tem um caso com um homem casado (Marshall).

Elenco 
Claudette Colbert ... Zazá
Herbert Marshall ... Dufresne
Bert Lahr ... Cascart
Helen Westley ... Anais
Constance Collier ... Nathalie
Genevieve Tobin ... Florianne
Walter Catlett ... Marlardot
Ann E. Todd ... Toto
Rex O'Malley ... Bussy
Ernest Cossart ... Marchand
Rex Evans ... Michelin
Robert Fischer ... Pierre
Janet Waldo ... Simone
Dorothy Tree ... Madame Dufresne
Duncan Renaldo ... treinador de animais

Ligações externas
''Zaza  no TCM

Filmes dirigidos por George Cukor
Filmes ambientados na década de 1890
Filmes ambientados na França
Filmes da Paramount Pictures
Filmes baseados em peças de teatro
Filmes dos Estados Unidos de 1939
Filmes de comédia dramática dos Estados Unidos
Filmes em preto e branco
Filmes em língua inglesa